Olea – genere botanico
 Olea europaea – specie botanica
 Olea capensis – specie botanica
 Olea de Boedo – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León.
 9242 Olea – asteroide della fascia principale